Нобре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Нобре, Антониу (1867—1900) — португальский поэт конца XIX века, символист.
 Нобре, Марсио (полное имя Марсио Феррейра Нобре); род. 1980) — бразильский футболист, нападающий клуба «Эрзурум».
 Жезуш Нобре, Эдсон де  (род. 1980) — ангольский футболист, на позиции выступавший нападающего.